A 2021-es német labdarúgó-szuperkupa (hivatalos nevén: 2021 DFL-Supercup) 2021. augusztus 17-én került megrendezésre Dortmund városában, a Signal Iduna Parkban. A találkozón a 2021-es bajnok Bayern München és a kupagyőztes Borussia Dortmund lépett pályára. A Bayern München megvédte címét, miután 3–1-re legyőzte a Dortmund csapatát.

A csapatok

Mérkőzés adatok

Jegyzetek

További információk 
Hivatalos honlap 

Németország labdarúgása
Nemetszuperkupa
FC Bayern München